Усто́йчивость — способность системы сохранять текущее состояние при влиянии внешних воздействий. Если текущее состояние при этом не сохраняется, то такое состояние называется неустойчивым.

 В макроэкономике устойчивость обозначает долгосрочное равновесие между эксплуатацией ресурсов и развитием человеческого общества.
 В метеорологии воздушная устойчивость относится к вертикальным перемещениям воздушных потоков.
 В механике устойчивостью называется свойство конструкции сохранять при действии внешних сил заданную форму равновесия.
 В технике устойчивость определяется как свойство технических систем сохранять значения конструктивных и режимных параметров в заданных пределах:
 теплогидравлическая устойчивость — свойство канальных систем с обогревом потоков сохранять параметры движения и параметры теплопередачи.
 нейтронно-теплогидравлическая устойчивость ядерных реакторов — свойство ядерных реакторов сохранять стабильность процессов тепловыделения и теплосьема в активной зоне.
 устойчивость энергосистем — способность сохранить синхронизм между электростанциями (способность возвращаться к установившемуся режиму после возмущений).
 В математике устойчивость характеризуется ответом на малое возмущение системы, находящейся в механическом равновесии. Различают асимптотическую устойчивость, устойчивость по Ляпунову, экспоненциальную устойчивость, асимптотическую устойчивость в целом и др.
 Гидродинамическая устойчивость — свойство потоков сохранять скорость и направление движения
 В социологии также существует термин социальная устойчивость.
 На судах устойчивость (профессиональный термин — остойчивость) связана с восстанавливающим моментом и противодействием опрокидыванию.
 В теории автоматического управления устойчивость характеризуется реакцией динамической системы на внешние воздействия. Так, устойчивой системой является та, которая после устранения указанного воздействия прекращает движение и самостоятельно приходит к некоторому установившемуся стабильному состоянию.
 В теории вероятностей определяют статистическую устойчивость как сходимость частот значений результатов измерения физической величины.
 В численном анализе устойчивость показывает, каким образом алгоритм связан с ошибками в вычислениях (см. численная устойчивость).
 В авиации устойчивость характеризует способность самолёта без вмешательства пилота сохранять заданный режим полета (см. устойчивость и управляемость)
 В теории музыки — свойство, придающее звуку или системе звуков их постоянство.
 В экологии устойчивость — способность окружающей среды выдерживать воздействие человека, как способность биологических систем к сохранению и развитию биоразнообразия.
 В микробиологии, понятие «лекарственная устойчивость» обозначает способность штамма возбудителя инфекции к росту в присутствии лекарственного средства.
 В транспортных системах под устойчивостью понимают любой способ или организационная форма передвижения, позволяющие снизить уровень воздействия на окружающую среду.

Другое 
 Боевая устойчивость — способность войсковой или флотской группировки сохранить боеспособность для гарантированного выполнения полученной боевой задачи.

См. также 
 Остойчивость
 Равновесие
 Гомеостаз
 Стабильность

Примечания